Урал-2 модели М-63 — советский тяжёлый мотоцикл с коляской. Выпускался Ирбитским мотоциклетным заводом (ИМЗ «Урал») с 1963 по 1971 годы.

История создания и конструкция 
Непосредственным толчком к проектированию М-63 явилось решение специальной комиссии об унификации мотоциклов Ирбитского и Киевского мотозаводов. Конструктивные различия этих машин, порой небольшие, делали невозможной взаимозаменяемость отдельных узлов и деталей. Выполняя это решение, конструкторский коллектив ИМЗ спроектировал мотоцикл М-63. Основные узлы и агрегаты его взаимозаменяемы с узлами и агрегатами мотоцикла К-650, выпуск которого должен был освоен в Киеве. Мотоцикл М-63, в отличие от своих предшественников, оснащен рамой с маятниковой подвеской заднего колеса. Новая выпускная система позволила значительно снизить шум выхлопа, глушители приподняты над землей (при полной загрузке мотоцикла просвет составляет 150 мм).

Двигатель М-63 во многом похож на М-61 и М-62, но имеет принципиальные конструктивные особенности.

Кривошип установлен в картер не сзади, как у двигателя М-62, а спереди, поэтому корпус переднего подшипника (он изготовлен из алюминиевого сплава с залитым в него стальным кольцом) имеет посадочный диаметр 142 мм, а корпус заднего — всего 78 мм. Ширина маслоуловителей увеличена до 9 мм, что улучшает очистку масла.

Шестеренчатый масляный насос расположен под передней крышкой двигателя, а его корпус выполнен заодно с корпусом переднего подшипника. Привод масляного насоса осуществляется от ведущей шестерни газораспределения, закрепленной на переднем конце кривошипа.

Конструкция картера двигателя отличается большой технологичностью и простотой; его вес гораздо меньше, чем у М-62 (даже вес опытного картера, изготовленного отливкой в землю, оказался на 700 граммов меньше по сравнению со старым серийным).

При проектировании механизма газораспределения было обращено особое внимание на увеличение жесткости привода клапана и уменьшение контактных напряжений на кулачках. Это было достигнуто за счет увеличения диаметра шеек распределительного вала, замены подшипника скольжения подшипником качения, увеличения сечения трубчатой стальной штанги и расположения толкателя и штанги в линию (в двигателях М-61 и М-62 штанга наклонена по отношению к толкателю под углом 8—9 градусов). Эти конструктивные меры в сочетании с особым профилем кулачка газораспределения снизили шумность работы клапанного механизма. Новый профиль кулачка газораспределения, увеличение радиуса его затылка и ширины кулачков, применение вращающихся вокруг своей оси литых чугунных толкателей позволили значительно уменьшить износ как самих толкателей, так и распределительного вала.

Сапун, имеющий форму диска и прижимаемый во время работы к передней крышке пружиной, обеспечивает большое разрежение в картере двигателя на всех режимах работы. Износ рабочего торца сапуна и передней крышки, к которой он прижимается, компенсируется соответствующим перемещением сапуна под действием пружины.

Первую промышленную партию мотоциклов Урал-2 модели М-63 Ирбитский мотозавод выпустил в 1964 году. Первое время на М-63 ставились двигатели от мотоцикла М-62 «Урал», но с некоторыми изменениями. У модернизированного двигателя М-62 были усилены выпускного клапана, цапфы кривошипа, шатуны, поршни.

Коробка передач мотоцикла «Урал-2» — мелкошлицевая, аналогичная М-62 «Урал», но устранено слабое место прежней коробки — быстро изнашивались ось и втулка педали ножного переключения. Новый механизм переключения передач закрытого типа, работает в масляной ванне и защищен от пыли и грязи. Это улучшило и внешний вид, и упростило конструкцию коробки передач, которая стала устанавливается и на мотоцикл К-750.

Карданный привод: в качестве привода на заднее колесо по-прежнему используется карданный вал. Причем вал на М-63 отодвинут от колеса на 5 мм, так как планировалось, что мотоциклы ирбитского завода будут выпускаться на более широких шинах (4" X 17"). В главной передаче установлен более надежный двухкромочный воротниковый сальник.

Ходовая часть подверглась коренной реконструкции. Впервые на серийных мотоциклах ИМЗ введена маятниковая подвеска с пружинно-гидравлическими амортизаторами для подвески заднего колеса (позднее аналогичная подвеска введена на колесе коляски), что значительно повысило комфортабельность мотоцикла и его долговечность. Гидравлическая часть задних амортизаторов почти полностью заимствована от амортизаторов автомобиля «Москвич». Маятниковая вилка заднего колеса установлена в раме на резиновых сайлент-блоках. Подвеска переднего колеса осталась прежней конструкции, но стала единой для мотоциклов ирбитского и киевского мотоциклетных заводов. Новые грязевые щитки расширены по профилю, установлены над колесом с большими зазорами, в нижней части имеют специальные резиновые брызговики. Бензобак также изменился и стал проще в производстве.

Техническая характеристика мотоцикла «Урал-2» модели М-63 
Габаритные размеры, мм, не более:
 длина: 2 420
 ширина: 1 570
 высота: 1 100
 база, мм: 1 450
 масса (сухая), кг, не более: 320
 максимальная нагрузка, включая массу водителя, пассажиров и груз в коляске, кг, не более: 255
 максимальная скорость, км/ч, не менее: 95
 тип двигателя: верхнеклапанный
 рабочий объём, см3: 649
 диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 78×68
 степень сжатия: 6,2
 максимальная мощность, кВт/л. с.: 20,6/28
 частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин, не более: 5 200
 максимальный крутящий момент, Нм: 44,1
 вместимость топливного бака, л: 22
 карбюраторы: К-301 (на ранних — К-38)
 подвеска заднего колеса: маятниковая
 передняя вилка: телескопическая
 номинальное напряжение в сети: 6 вольт
 годы выпуска: 1963—1971

См. также 
Семейство мотоциклов «Урал»

Примечания 

Мотоциклы «Урал»
Мотоциклы СССР